Puchar Polski to nazwa wielu masowych rozgrywek sportowych organizowanych metodą pucharową (wygrywający awansuje, przegrywający odpada), chociaż regulaminy poszczególnych zawodów mogą się różnić dość znacznie.

 Puchar Polski w hokeju na lodzie
 Puchar Polski w koszykówce
 Puchar Polski w futsalu mężczyzn
 Puchar Polski w koszykówce kobiet 
 Puchar Polski w pétanque
 Puchar Polski w piłce nożnej
 Puchar Polski w piłce nożnej plażowej
 Puchar Polski w piłce nożnej kobiet
 Puchar Polski w piłce ręcznej mężczyzn
 Puchar Polski w piłce ręcznej kobiet
 Puchar Polski w piłce siatkowej mężczyzn 
 Puchar Polski w piłce siatkowej kobiet 
 Puchar Polski w piłce wodnej mężczyzn
 Puchar Polski w pływaniu synchronicznym
 Puchar Polski w rugby
 Puchar Polski w tenisie stołowym